Priwolschski (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften und Verwaltungseinheiten in Russland:
 Priwolschski (Mari El), Siedlung städtischen Typs in der Republik Mari El
 Priwolschski (Saratow), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Saratow
  
ländliche Siedlungen:
 Priwolschski (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Priwolschski (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Priwolschski (Tatarstan), in der Republik Tatarstan
 Priwolschski (Twer), in der Oblast Twer
 Priwolschski (Wolgograd), in der Oblast Wolgograd

Rajons:
 in der Oblast Astrachan, siehe Rajon Priwolschski
 in der Oblast Iwanowo (russische Namensform, abgeleitet von Priwolschsk), siehe Rajon Priwolschsk
 in der Oblast Samara (russische Namensform, abgeleitet von Priwolschje), siehe Rajon Priwolschje

 des Föderationskreises Wolga (russische Namensform), siehe Wolga (Föderationskreis)

Siehe auch:
 Priwolschskoje (Begriffsklärungsseite)